

Cinema e televisione 
 Camping – film italiano del 1957 diretto da Franco Zeffirelli
 Camping – film olandese del 1978 diretto da Thijs Chanowski
 Camping – film danese del 1990 diretto da Sune Lund-Sørensen
 Cámping – film spagnolo del 2006 diretto da Lluís Arcarazo
 Camping – film francese del 2006 diretto da Fabien Onteniente

Altro 
 Camping – attività ricreativa all'aperto
 Camping – tattica dei videogiochi sparatutto in prima persona
 Camping – framework per lo sviluppo di applicazioni web in Ruby